La saison 1979-1980 du FC Metz voit le club évoluer dans le championnat de France de football D1.

Effectif

Dirigeants 

  Aimé Dumartin, président

Staff technique 
  Marc Rastoll, entraîneur (10 matchs)
  Jean Snella, entraîneur (8 matchs)
  Henryk Kasperczak, entraîneur (20 matchs)

Matchs

Division 1

Résultats

Coupe de France

Coupe des Alpes

Voir aussi 
 Football Club de Metz
 Championnat de France de football
 Coupe de France de football 1979-1980

Metz
1979-1980